Müden kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Müden, Faßberg – ort, Faßberg, Niedersachsen, 
 Müden (Mosel) – kommun, Rheinland-Pfalz, 
 Müden (Aller) – kommun i Tyskland, Niedersachsen,